Groupama-FDJ er et professionelt, fransk cykelhold stiftet i 1997 under navnet FDJeux.com, i 2004 ændret til "La Française des Jeux". Fra 2018 hedder holdet Groupama-FDJ. Holdleder er Marc Madiot, en tidligere professionel cykelrytter og vinder af Paris-Roubaix. Holdet er domineret af franske ryttere. Holdets hovedsponsor er det overvejende statsejede lotteriselskab "La Française des Jeux".

Sæsoner

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Sejre

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2007

2006 
I Tour de France 2006 bar Benoît Vaugrenard den hvide trøje som bedste unge rytter under de to første etaper.

2003 
I Tour de France 2003 vandt australieren og enkeltstartsekspert Bradley McGee prologen, og bar den gule førertrøje i et par dage.

Referencer

Noter

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Frankrig
Etableret i 1997